Korosteljow oder Korosteljowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Sergejewna Korosteljowa (* 1981), russische Skilangläuferin
 Olga Fjodorowna Korosteljowa (Olga Fjodorowna Baryschewa-Korosteljowa; * 1954), sowjetische Basketballspielerin 
 Pawel Wladimirowitsch Korosteljow (* 1978), russischer Skilangläufer und Biathlet